Station Beurs (Frans: Gare Boirs) is een voormalige spoorweghalte langs spoorlijn 24 in Beurs (Frans: Boirs), een deelgemeente van de gemeente Bitsingen.

Boirs
Bouwwerk in Bitsingen